Четыре свободыСерия работ представлена по дате публикации

Четыре свободы () — это серия из четырех картин 1943 года американского художника Нормана Роквелла. Картины «Свобода слова», «Свобода вероисповедания», «Свобода от нужды» и «Свобода от страха» примерным размером 116 × 90 см (45,75 × 35,5 дюйма) сейчас находятся в музее Нормана Роквелла в Стокбридже, Массачусетс.

Четыре свободы были провозглашены президентом Франклином Д. Рузвельтом в январе 1941 года в речи «Четыре свободы», в которой они были обозначены как фундаментальные права человека, нуждающиеся в повсеместной защите. Тема была включена в Атлантическую хартию и стала частью Устава Организации Объединенных Наций.

Картины были опубликованы одна за другой в «Saturday Evening Post» в течение четырех недель в 1943 году вместе с эссе выдающихся мыслителей того времени. Серия стала основой передвижной выставки с сопутствующими продажами военных облигаций, организованной The Post и Департаментом казначейства США, в результате которой было привлечено более 132 миллионов долларов. Работы из серии широко публиковались и стали самыми узнаваемыми — их можно было видеть в почтовых отделениях, школах, клубах, железнодорожных станциях и других общественных местах.

Как и большинство работ Роквелла, эти четыре картины воспринимались критикой неоднозначно. Несколько идиллический и ностальгический подход Роквелла позволил ему стать популярным иллюстратором, известным коммерческим художником XX века, но повредил оценке его как глубокого художника. Такой взгляд на его творчество иногда заметен и сегодня.

Серия из четырех картин о свободах была главной частью ретроспективных художественных выставок творчества Роквелла, а картине «Свобода от нужды» ничто не помешало стать знаковой, — сейчас она известна как «День благодарения Нормана Роквелла» («Norman Rockwell Thanksgiving»).

См. также 
 Роквелл, Норман
 Музей Нормана Роквелла
 Четыре свободы (Франклин Рузвельт)

Ссылки 
 Архив The Saturday Evening Post с обзором работ Нормана Роквелла 
 Сайт музея художника в Стокбридж, Массачусетс 
 Четыре Свободы Франклина Д. Рузвельта

Примечания 

Картины Нормана Роквелла
Картины по алфавиту
Картины 1943 года
Символы свободы